Nicholas Van Dyke ist der Name folgender Personen:

*Nicholas Van Dyke senior (1738–1789), US-amerikanischer Politiker
Nicholas Van Dyke junior (1770–1826), US-amerikanischer Politiker